

Кеннебанк — місто, штат Мен
 Кеннебанк — переписна місцевість, штат Мен